Antônio da Costa Pinto pode referir-se a diversas personalidades da História do Brasil:
 Antônio da Costa Pinto (1807-1880), conde de Serjimirim, pai do visconde de Oliveira homônimo.
 Antônio da Costa Pinto Júnior (1838-1920), fazendeiro, sucroalcooleiro e visconde de Oliveira, filho do precedente.
 Antônio da Costa Pinto (governador) (1802-1880) — presidente das províncias de Minas Gerais, Pernambuco e da Bahia, além de ministro do STF.
 Antônio da Costa Pinto e Silva (1827-1877) — presidente das províncias da Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Desambiguação